Мейстріліга 1999 — 9-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Естонії. Титул чемпіона вперше здобула Левадія (Маарду).

Підсумкова таблиця 

Примітки: 
1. Клуб Лантана був розформований після закінчення сезону.

Позначення:

Результати

1-14 тури

15-28 тури

Плей-оф 
Оскільки клуби Лелле та Валга були фарм-клубами Флори, то після закінчення сезону за рішенням головної команди у Мейстрілізі місце посіла Валга. 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|6/14 листопада 1999

|}

Найкращі бомбардири

Посилання 
 Мейстріліга на rsssf  

1999
Естонія